Bieg na 400 metrów kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Mistrzyni z 2012, Szwedka Moa Hjelmer nie broniła tytułu z powodu przerwy na macierzyństwo.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 400 metrów kobiet